Příjmení Harmon nese více různých osobností:

 Angie Harmon (* 1972) – americká televizní a filmová herečka a modelka
 Byron Harmon (1876–1942) – americký fotograf
 E. Glynn Harmon (1933–2013) – profesor na Texaské univerzitě v Austinu
 Mark Harmon (* 1951) – americký herec
 Richard Harmon (* 1991) – kanadský herec